Attilio Pavesi (1910 - 2011), coureur cycliste italien ;
 Carlo Pavesi (1923 - 1995), escrimeur italien ;
 Eberardo Pavesi (1883 - 1974), coureur cycliste italien ;
 Pietro Pavesi (1844 - 1907), zoologiste italien ;
 Stefano Pavesi (1779 - 1850), compositeur italien.